Санта Марија Кијеголани има више значења:

 Општина Санта Марија Кијеголани (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Кијеголани (Санта Марија Кијеголани, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику